Lajos Szűcs (1943) – calciatore ungherese
Lajos Szűcs (1946-1999) – sollevatore di pesi ungherese
Lajos Szűcs (1973) – calciatore ungherese
Lajos Szűcs (1964) – politico ungherese